Das ING Vysya Hyderabad Open 2004 war ein WTA-Tennisturnier in Hyderabad. Das Hartplatzturnier der Kategorie Tier IV war Teil der WTA Tour 2004 und fand vom 14. bis 21. Februar 2004 statt.

Das Endspiel im Einzel gewann Nicole Pratt gegen Marija Kirilenko mit 7:63 und 6:1. Im Doppelfinale besiegten Liezel Huber und Sania Mirza mit 7:61 und 6:4 die Paarung Li Ting/Sun Tiantian.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das ING Vysya Hyderabad Open 2004 fand vom 14. bis 16. Februar 2004 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze im Einzel und ein Platz im Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2004
Tennisturnier in Hyderabad (Indien)